O Brasão de Timóteo é um dos símbolos oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais. Foi oficializado através da lei nº 179, de 22 de janeiro de 1968, tendo sido escolhido por um concurso municipal, cujo ganhador foi João Pinto, desenhista da Acesita (atual Aperam South America). 

Compõe-se de três estrelas que simbolizam os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O triângulo indica o equilíbrio entre os poderes; a pira olímpica, o comércio; e a engrenagem e a bigorna, a indústria.

Ver também 
 Bandeira de Timóteo
 Hino do município de Timóteo

Ligações externas 
 
 

Símbolos de Timóteo
Timóteo